inboedel, vaak ook wel "boedel" genoemd
failliete boedel, zie ook faillissement
gezamenlijke boedel
algehele gemeenschap van goederen
beperkte gemeenschap van goederen
gezamenlijke boedel bij echtscheiding
onverdeelde boedel van een nalatenschap
boedelverdeling, c.q. boedelscheiding

Zie ook
Boedelnotaris bij een nalatenschap
Boedelbeschrijving
Voorrecht van boedelbeschrijving
Testament